Fontaine steht für:

 Fontaine (Familienname), der Familienname Fontaine

Fontaine ist der Name folgender Orte:

in Belgien:

 Fontaine-l’Évêque, Gemeinde in der Provinz Hennegau

Gemeinden in Frankreich:
 Fontaine (Aube) im Département Aube
 Fontaine (Isère) im Département Isère
 Fontaine (Territoire de Belfort) im Département Territoire de Belfort
 Fontaine-au-Bois im Département Nord
 Fontaine-au-Pire im Département Nord
 Fontaine-Bellenger im Département Eure
 Fontaine-Bonneleau im Département Oise
 Fontaine-Chaalis im Département Oise
 Fontaine-Chalendray im Département Charente-Maritime
 Fontaine-Couverte im Département Mayenne
 Fontaine-Denis-Nuisy im Département Marne
 Fontaine-de-Vaucluse im Département Vaucluse
 Fontaine-en-Bray im Département Seine-Maritime
 Fontaine-en-Dormois im Département Marne
 Fontaine-Étoupefour im Département Calvados
 Fontaine-Fourches im Département Seine-et-Marne
 Fontaine-Française im Département Côte-d'Or
 Fontaine-Guérin, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Fontaine-Henry im Département Calvados
 Fontaine-Heudebourg im Département Eure
 Fontaine-l’Abbé im Département Eure
 Fontaine-la-Gaillarde im Département Yonne
 Fontaine-la-Guyon im Département Eure-et-Loir
 Fontaine-la-Louvet im Département Eure
 Fontaine-la-Mallet im Département Seine-Maritime
 Fontaine-la-Rivière im Département Essonne
 Fontaine-la-Soret im Département Eure
 Fontaine-Lavaganne im Département Oise
 Fontaine-le-Bourg im Département Seine-Maritime
 Fontaine-le-Comte im Département Vienne
 Fontaine-le-Dun im Département Seine-Maritime
 Fontaine-le-Pin im Département Calvados
 Fontaine-le-Port im Département Seine-et-Marne
 Fontaine-le-Puits im Département Savoie
 Fontaine-les-Bassets im Département Orne
 Fontaine-lès-Boulans im Département Pas-de-Calais
 Fontaine-lès-Cappy im Département Somme
 Fontaine-lès-Clercs im Département Aisne
 Fontaine-lès-Clerval im Département Doubs
 Fontaine-les-Coteaux im Département Loir-et-Cher
 Fontaine-lès-Croisilles im Département Pas-de-Calais
 Fontaine-lès-Dijon im Département Côte-d'Or
 Fontaine-le-Sec im Département Somme
 Fontaine-les-Grès im Département Aube
 Fontaine-lès-Hermans im Département Pas-de-Calais
 Fontaine-lès-Luxeuil im Département Haute-Saône
 Fontaine-les-Ribouts im Département Eure-et-Loir
 Fontaine-lès-Vervins im Département Aisne
 Fontaine-l’Étalon im Département Pas-de-Calais
 Fontaine-Mâcon im Département Aube
 Fontaine-Milon, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Fontaine-Notre-Dame (Aisne) im Département Aisne
 Fontaine-Notre-Dame (Nord) im Département Nord
 Fontaine-Raoul im Département Loir-et-Cher
 Fontaine-Saint-Lucien im Département Oise
 Fontaine-Simon im Département Eure-et-Loir
 Fontaine-sous-Jouy im Département Eure
 Fontaine-sous-Montdidier im Département Somme
 Fontaine-sous-Préaux im Département Seine-Maritime
 Fontaine-sur-Ay im Département Marne
 Fontaine-sur-Maye im Département Somme
 Fontaine-sur-Somme im Département Somme
 Fontaine-Uterte im Département Aisne
 Clos-Fontaine im Département Seine-et-Marne

in den Vereinigten Staaten:
 Fontaine (Arkansas)
 Fontaine (Pennsylvania)
 Fontaine (Virginia)

Sonstiges:
 Fontaine Bluff, Kliff in der Ross Dependency, Antarktika
 Fontaine Heights, Hügelgruppe im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:

 Fontagne, Fontaines, Fontäne, Fonteyne; La Fontaine, Lafontaine – Begriffsklärungen